Spiel mit dem Schicksal steht für:

 Spiel mit dem Schicksal (1945), US-amerikanischer Film von Sam Wood
 Spiel mit dem Schicksal (1962), britischer Film von Peter Glenville
 Spiel mit dem Schicksal (2020), US-amerikanischer Animationskurzfilm von David Silverman
 Das Spiel mit dem Schicksal, deutscher Film von Siegfried Philippi (1924)